Osoby o tym nazwisku:
 Maria Magdalena Kurpik – polska muzealnik, historyk plakatu i wykładowca akademicki
 Wojciech Kurpik –  polski konserwator dzieł sztuki i wykładowca akademicki